Forkortelsen ADC har flere betydninger eller specialiseringer:
 Analog-til-digital-konverter - et hybrid kredsløb, som tager imod et analogt signal
 Apple Developer Connection
 Apple Display Connector
 Automated Data Collection
 Application Delivery Controller - f.eks. en F5 BigIP